Clarkson to:

Osoby:
 Adrienne Clarkson – były gubernator generalny Kanady 
 Jeremy Clarkson – angielski dziennikarz
 Kelly Clarkson – amerykańska wokalistka

Miejscowości w USA:
 Clarkson – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Grayson
 Clarkson – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Colfax
 Clarkson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Clarkson – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe

Gminy w USA:
 Clarkson (ang. Clarkson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe

Inne:
 Clarskson – miejscowość w Australii Zachodniej
 Clarkson University, uczelnia w hrabstwie St. Lawrence, w stanie Nowy Jork